Культурная лихорадка в Китае (, ) — культурное движение в КНР, существовавшее в период поздних восьмидесятых. Движение было вызвано к жизни политикой рыночных реформ и нового «открытия» Китая миру и особенно Западной мысли. Может считаться первой с 1949 года независимой культурной инициативой в КНР. Трагически прервана переменами в политической жизни Китая.

Литература 
 Zhang X. On Some Motifs in the Chinese «Cultural Fever» of the Late 1980s: Social Change, Ideology, and Theory. Social Text. No. 39 (Summer, 1994), pp. 129—156.
 Zhang X. Chinese Modernism in the Era of Reforms: Cultural Fever, Avant-Garde Fiction, and the New Chinese Cinema. 1997.
 Wang J. High Culture Fever: Politics, Aesthetics, and Ideology in Deng’s China. 1996.
 Chang L. Culture fever // Encyclopedia of contemporary Chinese culture. Compiled by EdwART. 2011. contemporary_chinese_culture.academic.ru/165/culture_fever

История Китая
Культура Китая